Мане́ () — французькі прізвища.
 Едуар Мане (; 1832—1883) — французький художник імпресіоніст.
 Карлуш Мане (; 1994) — португальський футболіст, нападник.
 Садіо Мане (, 1992) — сенегальський футболіст.
 Сорі Мане (, 1996) — футболіст Гвінеї-Бісау.
 Усман Мане (; 1990) — сенегальський футболіст, воротар.
 Мане-Кац — український, французький та ізраїльський живописець і скульптор.

Мане — село в гміні М'єндзижець-Подляський Більського повіту Люблінського воєводства

Інше 
 11984 Мане (11984 Manet) — астероїд головного поясу, відкритий 20 жовтня 1995 року.

Французькі прізвища